Chęciny bezeichnet mehrere Orte in Polen;

 eine Stadt in der Wojewodschaft Heiligkreuz, siehe Chęciny
 ein Dorf in der Wojewodschaft Lebus, Gemeinde Gubin
 ein Dorf in der Wojewodschaft Masowien, Gemeinde Gorzno